Александр Васильевич Рюмкин (род. 28 августа 1945, Акмолинская область, Казахская ССР, СССР) — казахстанский общественный и государственный деятель, ветеран труда. Глава администрации Павлодара (1991—1993).

Биография 
Родился 28 августа 1945 года в Акмолинской области.

В 1974 году окончил Павлодарский индустриальный институт.

Трудовую деятельность начал арматурщиком на мостовом заводе железобетонных конструкций.

С 1974 по 1981 годы — работал начальником Горкомхоза на различных должностях.

С 1981 по 1984 годы — первый заместитель председателя Экибастузского городского исполнительного комитета.

С 1984 по 1991 годы — первый заместитель Павлодарского горисполкома.

С 1991 по 1993 годы — глава администрации Павлодара.

С 1993 по 1998 годы — первый заместитель акима Павлодарской области.

Награды и звания 
 Орден Дружбы народов
 Орден Курмет (2016 года)
 Заслуженный пограничник Республики Казахстан.
 Награждён правительственными и юбилейными государственными медалями Республики Казахстан.
 Почётный гражданин Павлодарской области и города Павлодара и др.

Примечания

Литература 
 

Выпускники Павлодарского государственного университета
Акимы Павлодара
Почётные граждане Павлодара
Почётные граждане Павлодарской области
Депутаты городских советов Казахской ССР